Хашимов () — тюркская по происхождению фамилия, русифицированная по форме. Происходит от личного имени Хашим. Встречается у татар и других народов бывшего СССР, а также у болгар.
 Хашимов. Абдуджалил  (род. 1944) — таджикский музыкант, певец, композитор.
 Хашимов, Зафар Фаррухович (1967—2012) — российский журналист и блогер.
 Хашимов, Сабирджан Хашимович (род. 1942) — таджикский филолог, кандидат филологических наук, доцент.
 Хашимов, Сава Кирилов (1940—2012) — болгарский актёр театра и кино.
 Хашимов, Уткир (1941—2013) — узбекский писатель, драматург, редактор.
 Хашимов, Хикмат (род. 1979) — узбекский футболист.